Arenotrocha är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Westheide och Von Nordheim 1985. Arenotrocha ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Arenotrocha